Zwarte ogen (Russisch: Очи чёрные; Otsji tsjornye) is een Russisch liedje uit de 19e eeuw, dat werd geschreven door de Oekraïense schrijver Jevgen Hrebinka en voor het eerst werd gepubliceerd in de Literatoernaja Gazeta van 17 januari 1843. Het had toen drie coupletten. De muziek is van de Duitser Florian Hermann en dateert van 7 maart 1884.

Fjodor Sjaljapin maakte het bekend buiten de Sovjet-Unie en schreef de lange versie. In 1934 zong Al Jolson het lied in het Russisch in de film Wonder Bar. Ten minste vanaf de jaren dertig van de twintigste eeuw werd het lied gespeeld door allerlei westerse artiesten. Chet Atkins nam in 1956 een originele instrumentale uitvoering op als Ochi Chornya (Dark Eyes). In Nederland brachten The Tielman Brothers de allereerste rock-'n-roll uitvoering in 1960 voor tv en op de platenmarkt. 
De film Zwarte ogen van Nikita Michalkov uit 1987 werd ernaar vernoemd. Het is een van de bekendste Russische liedjes.

Tekst

Gedicht (oorspronkelijke versie van Hrebinka)

De volgende Engelse vertaling kan gezongen worden op de muziek:

Oh, these gorgeous eyes, dark and glorious eyes,
Burn-with-passion eyes, how you hypnotise!
How I_ adore you so, how I fear you though,
Since I saw you glow! Now my spirit’s low!

Darkness yours conceal mighty fires real;
They my fate will seal: burn my soul with zeal!
But my love for you, when the time is due,
Will refresh anew like the morning dew!

No, not sad am I, nor so mad am I;
All my comforts lie in my destiny.
Just to realise my life’s worthiest prize
Did I sacrifice for those ardent eyes!.

Lange versie door Sjaljapin

Externe links
 Koor van het Rode Leger zingt
 Dark Eyes of Les Yeux Noirs on Youtube
 Russische Muziek op internet
 Djangopedia beschrijving van het lied Akkoordenschema van Django Reinhardt voor Les yeux noirs, de Franse vertaling van het lied.
 Engelse versie

Russisch lied